Träskända järnvägsstation (Jp, finska Järvenpään rautatieasema) är belägen längs Stambanan, Finland i Träskända centrum, och en av de ursprungliga stationerna på Helsingfors-Tavastehus-banan som öppnades år 1862. Stationsbyggnaden byggdes i trä efter ritningar av den svenska arkitekten Carl Albert Edelfelt, och är en av de äldsta finska stationsbyggnaderna. Träskända trafikeras av närtågslinjerna R (mellan Helsingfors centralstation och Tammerfors) och D (mellan Helsingfors och Tavastehus) och nattlinje T (mellan Helsingfors och Riihimäki).

Järnvägsstationer i Finland
Träskända
Järnvägsstationer invigda 1862
1862 i Finland